Nositelky jména Alžběta Bavorská či Isabela Bavorská:
 Alžběta Bavorská (1227–1273), provdaná královna římskoněmecká, sicilská a jeruzalémská, hraběnka gorická a tyrolská
dcera bavorského vévody Oty II. a manželka krále Konráda IV. a později hraběte Meinharda II.
 Alžběta Bavorská (1258–1314), jeptiška
dcera dolnobavorského vévody Jindřicha XIII.
 Alžběta Dolnobavorská (1306–1330), provdaná rakouská vévodkyně
dcera dolnobavorského vévody Štěpána I. a manželka rakouského vévody Oty
 Alžběta Bavorská (1329–1402), provdaná paní Verony a württemberská hraběnka
dcera císaře Ludvíka Bavora a manželka Cangranda II. della Scala a Oldřicha Württemberského
 Alžběta Bavorská (1361–1382), manželka Marca Viscontiho, pána Parmy, dcera bavorského vévody Fridricha
 Isabela Bavorská (1371–1435), též Alžběta z Wittelsbachu, provdaná francouzská královna
dcera vévody Štěpána III. a manželka krále Karla VI.
 Alžběta Bavorská (1383–1442), provdaná braniborská kurfiřtka
dcera bavorského vévody Fridricha a manželka braniborského kurfiřta Fridricha I.
 Alžběta Ludovika Bavorská (1801–1873), provdaná pruská královna
dcera bavorského krále Maxmiliána I. Josefa a manželka krále Fridricha Viléma IV.
 Alžběta Bavorská (1837–1898), zvaná Sissi, provdaná rakouská císařovna a česká královna
dcera bavorského vévody Maxe a manželka císaře Františka Josefa I.
 Alžběta Gabriela Bavorská (1876–1965), provdaná belgická královna
 dcera vévody Karla Teodora a manželka belgického krále Alberta I.

Související články 
 Wittelsbachové – další příslušníci a historie rodu